Sandved (Denemarken), een plaats in de Deense regio Seeland
Sandved (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Rogaland